Онуфриев — русская и украинская фамилия. Известные носители:
 Онуфриев, Александр Алексеевич (1904—1943) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Онуфриев, Анатолий Тимофеевич (1931—2014) — советский учёный, доктор физико-математических наук и профессор МФТИ.
 Онуфриев, Владислав Петрович (1925—1998) — советский государственный и хозяйственный деятель.
 
 Онуфриев, Иннокентий Александрович (1911—?) — инженер и учёный, специалист в области литейного производства, лауреат Ленинской премии.

См. также 
 Ануфриев